Ко́скела () — финская фамилия. Известные носители:
 Коскела, Лаури (1907—1944) — финский борец.
 Коскела, Ниина (род. 1971) — финская и норвежская шахматистка.
 Коскела, Пекка (род. 1982) — финский конькобежец.
 Коскела, Харри (1965) — финский борец греко-римского стиля.